Spojení písmen P a B může mít různé významy:

Pb 
 olovo (z latinského Plumbum) – chemický prvek

PB 
 BR-PB – kód ISO 3166-2 pro stát Paraíba
 bývalá SPZ okresu Příbram
 SPZ okresu Považská Bystrica
 oficiální zkratka názvu strany „Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET“ od září 2005 do června 2008
petabajt – (anglicky petabyte) – biliarda bajtů (jednotka informace), v některých aplikacích či systémech (např. Windows) 10245 bajtů
 propůjčený byt – zkratka používaná v seznamech StB
 Partido Blanco („Strana bílých“),bývalá uruguayská politická strana

p. B. 
 p. B. – zkratka pod Brdy (např. Mníšek p. B.)
 p. B. – zkratka pod Blaníkem (např. Louňovice p. B.)